La paroisse Saint François en Vermandois est une circonscription ecclésiastique de l'église catholique de France, subdivision du diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin.

Histoire 

Le  janvier 2021, le diocèse a décidé par décret de créer cette nouvelle paroisse en remplacement des anciennes paroisses de Saint-Martin en Vermandois et Notre Dame des Sources.

Organisation 
La paroisse Saint François en Vermandois est rattachée au diocèse de Soissons, Laon et Saint-Quentin, à l'archidiocèse de Reims et à la province ecclésiastique de Reims. Elle est située dans la zone de Saint-Quentin du diocèse.

Communes de la paroisse 

Le siège de la paroisse est fixé à Bohain-en-Vermandois. La paroisse regroupe les anciennes paroisses des communes de :

Prêtres responsables

Patrimoine religieux remarquable

Pour approfondir

Articles connexes 

Diocèse de Soissons
Liste des églises de l'Aisne

Liens externes 

 Paroisse Saint François en Vermandois sur le site du diocèse

Bibliographie

Sources 

Saint François en Vermandois

Fondation en 2021